Baaden ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Baaden, deutscher Schauspieler
 Franz Baaden (1916–2008), deutscher Lokalpolitiker, Verwaltungsjurist und Regionalhistoriker

Siehe auch:
 Baden